Соревнования в эстафете 4×100 метров вольным стилем (женщины) на Олимпиаде 2008 года проводились 9 и 10 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты 

*—участвовали только в предварительном заплыве

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Кроме того, в финале этой дисциплины, на первом этапе эстафеты Бритта Штеффен установила новый олимпийский рекорд в плавании на 100 м вольным стилем.

Заплывы

Отборочные 
9 августа 2008, с 20:50 по местному времени (UTC+8)

Команда Белоруссии снялась с эстафеты ввиду травмы Светланы Хохловой — рваной раны кисти при отработке на тренировке передачи эстафеты. Эту спортсменку иногда называют «Мисс приключение».

Финал 
10 августа 2008, в 11:21 по местному времени

Примечания

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Эстафета, женщины, 4×100 вольный стиль